La denominación Municipio de Little River puede hacer referencia a distintos municipios de Estados Unidos:

Municipios de Arkansas

 Municipio de Little River, en el condado de Misisipi en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Little River, en el condado de Little River en el estado estadounidense de Arkansas.

 Municipio de Little River, en el condado de Poinsett en el estado estadounidense de Arkansas.

Municipios de Carolina del Norte

 Municipio de Little River, en el condado de Alexander en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Little River, en el condado de Caldwell en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Little River, en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Little River, en el condado de Orange en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Little River, en el condado de Transilvania en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

 Municipio de Little River, en el condado de Wake en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

Municipios de Misuri

 Municipio de Little River, en el condado de Pemiscot en el estado estadounidense de Misuri.

Municipios de Kansas

 Municipio de Little River, en el condado de Reno en el estado estadounidense de Kansas.

Otros

 Municipio 10 Little River, en el condado de Moore en el estado estadounidense de Carolina del Norte.

No confundir con
 Municipio de Upper Little River, en el condado de Harnett en el estado estadounidense de Carolina del Norte.